

Pessoas
Claudio Edinger
Ludwig Edinger
Paul Edinger

Desambiguações de sobrenomes